Дойников — фамилия; имеет женскую форму Дойникова.
 Дойников, Андрей Андреевич (род. 1981) — российский перкуссионист, композитор, дирижёр.
 Дойников, Борис Семёнович (1879—1948) — советский невропатолог и нейрогистолог, военный врач, генерал-майор медицинской службы, академик АМН СССР.
 Дойников, Дмитрий Евгеньевич (род. 1994) — российский баскетболист.
 Дойников, Юрий Васильевич (род. 1960) — украинский и российский государственный и политический деятель. Дойникова, Валентина Николаевна — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда. 
 См. также 
 Дойников переулок — переулок в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.